Kållsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kållsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (12,6 ha)
Kållsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn